Wörl ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Wörl (1906–1967), deutscher Widerstandskämpfer
 Marius Wörl (* 2004), deutscher Fußballspieler